Spiegel:
 Der Spiegel (oversat: "Spejlet"), Tysklands største og mest indflydelsesrige nyhedsmagasin

Efternavn 

 Evan Thomas Spiegel (1990), en amerikansk internetentrepenør, som har været med til at lave den mobile applikation Snapchat
 Friedrich Spiegel (1820, Kitzingen ved Würzburg1906), en tysk orientalis
 Hans Spiegel (Hans Speil) (?1599), en dansk godsejer til Borgeby og Juulskov

Tyske efternavne